Out of this World (1945), film uit 1945
 Out of this World (1954), film uit 1954
 Out of This World (Europe), muziekalbum uit 1988
 Out of this world (Kayak), muziekalbum uit 2021
 Out of this world (Tangerine Dream), muziekalbum uit 2015
 Out of This World (Britse televisiserie), televisieserie uit 1962
 Out of This World (Amerikaanse televisieserie), televisieserie tussen 1987 en 1991
 Out of This Game, (videospel) uit 1991